Across to Singapore (1928), een film uit 1928 onder regie van William Nigh
All the Brothers Were Valiant, een film uit 1953 onder regie van Richard Thorpe